НЗЭТ — аббревиатура. Возможные значения:
 Невский завод электрического транспорта
 Нижегородский завод элементов трубопроводов
 Новосибирский завод энергетических технологий